Paweł Krzysztof Księżak (ur. 18 czerwca 1979 w Opolu) – polski poeta.

Jeden z najwcześniej debiutujących młodych poetów pokolenia 79. W dniu 1 czerwca 1993, jako czternastoletni chłopiec, wyrecytował na opolskim rynku z pamięci ponad 70 utworów. Rok później jego wiersze ukazały się drukiem w „Gazecie Wyborczej” (dodatek regionalny „Gazeta w Opolu”). Filolog polski, absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Organizator wielu wieczorków poetyckich na terenie miasta Opola. Ważniejsze publikacje: Chochlik dzikich myśli i uczuć – 2002, Patrząc w miłość – 2003, Ale są święta – 2007, Ogrody światła – 2008.

Należy do Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 2019 kandydował bez powodzenia do Sejmu z warszawskiej listy Prawa i Sprawiedliwości.

Absolwenci Uniwersytetu Opolskiego
Ludzie urodzeni w Opolu
Polscy pisarze współcześni
Polscy poeci XX wieku
Polscy poeci XXI wieku
Urodzeni w 1979